De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) is in 1911 opgericht en coördineert binnen Nederland biljartwedstrijden in de disciplines carambole, driebanden, pool en snooker. De bond is aangesloten bij de Union Mondiale de Billard, Confédération Européenne de Billard en het NOC*NSF. Het bondsbureau bevindt zich in de wijk Blokhoeve in Nieuwegein.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Zie ook
 Lijst van biljartfinales Ereklasse

Externe link 
 Officiële website

Biljartbond
Biljart
Sport in Nieuwegein
Biljart in Nederland